Рыза Чалымбай (; 2 февраля 1963, Сивас, Турция) — турецкий футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Игрок сборной Турции. В настоящее время главный тренер клуба «Сивасспор».

Карьера

Карьера игрока 
Рыза начал играть в футбол в академии «Бешикташа». Он дебютировал в первой команде турецкого клуба в сезоне 1980/81. Чалымбай всю свою карьеру играл только за «Бешикташ», вплоть до своего последнего сезона 1995/96. Также Рыза был игроком сборной Турции по футболу, и хотя он играл в команде мира ЮНИСЕФ против Германии и попадался на глаза многим клубам, таким как «Марсель», тем не менее остался верен клубу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на miilliyet.com.tr

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Бешикташ»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Гёзтепе»
Тренеры ФК «Денизлиспор»
Тренеры ФК «Анкарагюджю»
Тренеры ФК «Ризеспор»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК «Османлыспор»
Тренеры ФК «Эскишехирспор»
Тренеры ФК «Сивасспор»
Тренеры ФК «Мерсин Идманюрду»
Тренеры ФК «Касымпаша»
Тренеры ФК «Антальяспор»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Коньяспор»